Liverpool FC vann FA-cupen under säsongen 2005/2006, efter att ha besegrat West Ham United i finalen efter straffar, vid full tid stod matchen 3-3 efter två långskott av Steven Gerrard. I ligan slutade laget trea efter en oerhört stark säsong defensivt, men i Champions League kunde man inte försvara sin titel, utan åkte ut mot SL Benfica i åttondelsfinalen.

Turneringar

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Scott Carson
  Jerzy Dudek
  Pepe Reina

Backar
  Daniel Agger
  Jamie Carragher
  Steve Finnan
  Sami Hyypiä
  Jan Kromkamp
  Josemi
  John Arne Riise
  Djimi Traoré
  Stephen Warnock

Mittfätare
  Xabi Alonso
  Luis García
  Steven Gerrard
  Dietmar Hamann
  Harry Kewell
  Mohamed Sissoko
  Boudewijn Zenden

Anfallare
  Djibril Cissé
  Peter Crouch
  Robbie Fowler
  Fernando Morientes
  Florent Sinama-Pongolle

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar 
  Steven Gerrard 10
  Djibril Cissé 9
  Peter Crouch 8
  Luis García 7
  Fernando Morientes 5
  Robbie Fowler 5

Tabell

UEFA Champions League

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Gruppspel

Åttondelsfinal

2005/2006
Liverpool